Austria Express, wintersporttrein van Railpromo
 Austria Express (Amsterdam–Klagenfurt), D-trein, reed tot in 1988